Der Corporationen-Convent zu Zürich (CCZ) ist die Vereinigung der couleurstudentischen Corporationen beider Universitäten in Zürich.

Der CCZ fördert den persönlichen Kontakt zwischen den verschiedenen Corporationen und deren Mitgliedern, ist also das lockere Bindeglied zwischen allen farbentragenden Studenten. Der CCZ organisiert in jedem Semester einen gemeinsamen Anlass und bietet für alle Mitglieder eine Plattform für Aktivitäten und Informationsaustausch. Zudem ist der CCZ die Kontaktstelle für die Verantwortlichen der Universität Zürich und ETH Zürich und vertritt die Anliegen der Corporationen gegenüber den Universitätsleitungen. Der CCZ ist politisch und konfessionell neutral. Im CCZ sind rund 20 Corporationen zusammengeschlossen.

Mitglieder des CCZ sind unter anderem:
 Carolingia Turicensis
 AV Filetia Turicensis
 AB Glanzenburger
 Studentenverbindung Helvetia Zürich|Helvetia Zürich
 AKV Kyburger
 Akademische Landwirtschaftliche Verbindung
 Manessia Turicensis
 AV Orion
 Sängerschaft der Rodensteiner zu Zürich|Rodensteiner Zürich
 Schützenverein Schweizer Studierender
 Zürcher Singstudenten
 Tulingia Turicensis
 AV Turicia Zürich
 Akademische Turnerschaft Utonia Zürich
 AV Welfen
 Zofingia Zürich

Weblinks 
 Offizielle Website

Korporationsverband
Corporationen Convent
Verein (Zürich)